Рид Сергеевич Талипов (настоящее имя Флорит Салихович Талипов; ) — белорусский театральный режиссёр, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Биография 
Трудовую деятельность начал слесарем и гравёром на Свердловском машиностроительном заводе, работал художником-мультипликатором Свердловской киностудии, учителем рисования и черчения в сш № 81 Минска. Окончил режиссёрское отделение высшего Театрального училища имени Б. В. Щукина и Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского в Москве.

С 1989 г. — художественный руководитель и директор первого в Белоруссии антрепризного театра-студии на площади Победы в Минске, художественный руководитель театра-студии «АРТ», «АРТ-Центра», возглавлял также до 1997 г. театр-студию при Республиканской дирекции художественных программ.

За 35 лет творческой деятельности (1976—2011) поставил около 50 спектаклей в Беларуси, России, Австрии, Словении, Германии, Польше, которые были отмечены на международных театральных фестивалях высокими наградами за режиссёрское и сценографическое искусство, а актёры получали призы за высокое исполнительское мастерство. Среди них: «Екатерина Ивановна» Леонида Андреева (2001 год) и «Васса» Максима Горького (2007 год).

С 2000 г. также работал доцентом кафедры режиссуры Белорусской государственной академии искусств.

С 31 марта 2009 г. — художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. В январе 2010 г. состоялась премьера спектакля «Мудрецы …» по пьесе А. Островского в постановке Талипова; последняя осуществленная постановка — спектакль «Квартет». Шла работа над «Вратами бессмертия» К. Крапивы.

Награды и признание 
 дипломы и грамоты Министерства культуры и Союза театральных деятелей СССР (1989), Министерства культуры и искусства Польши (1990)
 специальная премия Президента Республики Беларусь (2001) — за достижения в области театрального искусства
 медаль имени Фёдора Тютчева (Россия, 2004)
 дипломы Республиканского общественного объединения «Белорусский союз литературно-художественных критиков» (2005—2011) — за лучшие сценические произведения и сценографию.

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20120501093722/http://www.talipov.bn.by/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/308504/bio/

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Витебский театр им. Якуба Коласа
Преподаватели Белорусской академии искусств